Assigné à résidence est un documentaire de Jean-Jacques Beinex.
La terminologie « assigné à résidence » qualifie une personne condamnée, par une peine d'assignation à résidence, à demeurer en résidence surveillée.